Faeröers voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Faeröers voetbalelftal onder 18 (vrouwen)